East Berlin steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Berlin (Hartford County, Connecticut)
 East Berlin (Middlesex County, Connecticut)
 East Berlin (Massachusetts)
 East Berlin (New Jersey)
 East Berlin (Pennsylvania)

Orte in Kanada:
 East Berlin (Nova Scotia)

im NRHP gelistete Objekte:
 East Berlin Historic District, in East Berlin, Pennsylvania, ID-Nr. 85002693

Siehe auch:
 Ost-Berlin (englisch East Berlin)